(1457—1521) — французский художник и миниатюрист, придворный живописец четырёх королей; иллюстратор  (1508).
 Дом-музей Жана Бурдишона (Maison de Jehan Bourdichon) — в городе Туре, Франция.